HZT steht für:
 Hämatopoetische (Stamm-)Zelltransplantation; Stammzelltransplantation von Blutstammzellen
 Hrvatski Zavod za Telekomunikacije, kroatische Telekommunikationsgesellschaft
 Air Horizon (ICAO-Code), togoische Fluggesellschaft
 Het Zuidelijk Toneel, niederländische Theatergesellschaft

Hzt. steht für:
 Herzogtum
 Hochzeitstag

HZT